Rijswijk ist der Name mehrerer Orte in den Niederlanden:

 Rijswijk (Zuid-Holland), Gemeinde in der niederländischen Provinz Südholland
 Rijswijk, Gemeinde Buren, Gelderland
 Rijswijk, Gemeinde Altena, Nordbrabant

Rijswijck ist der Familienname folgender Personen:
 Johan van Rijswijck († 1612), niederländischer Festungsbaumeister
 Jan Van Rijswijck (1852–1906), belgischer Politiker

Sonstiges:
 Kap Van Rijswijck, Kap der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis